В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New England листопада 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Гана Мандлікова (фінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)

 Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
 Мануела Малєєва (2-ге коло)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New England